Usall (Maià de Montcal), entitat de població de Maià de Montcal
 Usall (Porqueres), entitat de població de Porqueres
 Mas Usall, entitat de població de Porqueres
 Usall (família), cognom de la família que exercia el títol nobiliari de Marquès de Monistrol.